Husslein ist der Familienname von:

 Agnes Husslein (* 1954), österreichische Kunsthistorikerin und -managerin
 Hermann Ludwig Husslein (* 1985), thailändischer Kanute
 Hugo Husslein (1908–1985), österreichischer Mediziner
 Peter Husslein (* 1952), österreichischer Mediziner